Ранчо ел Очо има више значења:

 Ранчо ел Очо (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Очо (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику